In 1952/53 werd het vierde kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West, Oberliga Südwest en Oberliga Süd.

Eindstand West

Südwest

Süd

Duits competitievoetbal 1952/53
II. Division (voetbal Duitsland)